Die Spielzeit 1997/98 war die fünfte reguläre Austragung der höchsten tschechischen Spielklasse im Eishockey, der Extraliga. Im Play-off-Finale setzte sich der Vorjahressieger HC Petra Vsetín mit 3-0 gegen den HC Železárny Třinec durch und gewann den vierten Titel in Folge. In der 1. Liga Tschechiens gewann der HC Znojemští Orli das Play-off-Finale und traf in der Relegation auf den HC Bohemex Trade Opava.

Modus 
In 52 Spielen spielen alle Teams zwei komplette Doppelrunden, jede Mannschaft hat also jeweils 26 Heim- und Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 qualifizieren sich direkt für die Play-Offs, die im Best-Of-Five-Modus ausgetragen werden. Für die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 13 ist die Saison nach der Hauptrunde beendet. Am Ende der Saison findet neben den Playoffs eine Relegation statt, an der die letztplatzierte Mannschaft der Extraliga und der Gewinner des Play-off-Finales der 1. Liga teilnehmen. Im Modus Best-of-Seven mit maximal sieben Spielen je Mannschaft wird der Aufsteiger in die Extraliga bzw. Absteiger in die 1. Liga ermittelt.

Reguläre Saison 
Vor Beginn der regulären Saison, im Juni 1997, verkaufte der HC Olomouc seine Erstligalizenz an den HC Becherovka Karlovy Vary. Karlsbad war zunächst in der Relegation am Aufstieg in die Extraliga gescheitert, konnte aber durch den Erwerb der Lizenz doch noch aufsteigen. Der HC Olomouc spielt stattdessen in der 1. Liga.

Tabelle

Auszeichnungen 

 Toptorschütze: David Moravec – 44 Tore für HC Vítkovice
 Topvorlagengeber: Vladimír Růžička mit 46 Assists für HC Slavia Prag
 Topscorer: David Moravec (HC Vítkovice) 64 Punkte, 38 Tore und 26 Assists
 Toptorhüter: Milan Hnilička (HC Sparta Prag): Gegentorschnitt von 2.0, Fangquote von 93,7 %

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte Fett: Bestwert

Play-offs

Turnierbaum 

Die Mannschaft des HC Petra Vsetín, die die tschechische Meisterschaft schon in den drei Jahren zuvor gewonnen hatte, setzte sich gegen den HC Železárny Třinec mit 3-0 durch und gewann den vierten Titel der Vereinsgeschichte. Den dritten Platz sicherte sich der HC Vítkovice, der aufgrund des besseren Torverhältnisses diesen Platz errang (1. Spiel 4:9 für Vítkovice, 2. Spiel 2:1 für HC Sparta).

Meistermannschaft des HC Petra Vsetín

Relegation 

Damit verbleibt der HC Opava in der Extraliga, während der HC Znojemští Orli weiter in der 1. Liga spielt.

Trophäen

Weblinks 
 hokej.cz
 
 Extraleague 1997/98

Eishockeysaison 1997/98
E1997